Arthaud de Varey est un prévôt de police de l'archevêque de Lyon sous le règne de Louis XI (roi de France du 22 juillet 1461 au 30 août 1483).

Biographie 

Il habitait rue Longue à Lyon et avait une résidence d'agrément localisée sur l'actuel site du clos Saint-Benoît (aujourd’hui situé dans le 1 arrondissement).

Littérature 

Il devient le héros des romans policiers historiques de Nicole Gonthier, professeur honoraire en histoire médiévale à la faculté des Lettres et Civilisations à l'université Lyon 3. Il conduit ses enquêtes dans divers milieux, laïcs et ecclésiastiques et dans différents lieux. Ces récits illustrent les réalités historiques de la ville de Lyon entre 1454 et 1483 : malades et personnel hospitalier de l'Hôpital du pont du Rhône, domestiques d'un hôtel particulier du Gourguillon (au sein de son livre : Peine capitale), intrigues politiques au sein du Consulat, frères des ordres mendiants, imprimeurs, marchands étrangers et courtiers des foires internationales, fabricants de draps de soie, ateliers de peintres et verriers (Meurtre d'un maître drapier), musiciens et chantres de la Cathédrale Saint-Jean.

Notes et références 

Personnalité française du XVe siècle
Enquêteur
Enquêteur de fiction
Personnage de roman policier
Policier français de fiction